Яаков Исраэль Каневский (1899—1985) — выдающийся раввин, посек. Известен также как Стайплер.

Биография 
Родился в городке Горностайполь (по другим данным, его семья переехала туда). Его отцом был рабби Хаим Перец, чернобыльский хасид, который также был шойхетом. Учился в Новогрудской иешиве, а также в гомельской. Став талмид-хахамом, был отправлен создавать отделение ешивы в Рогачёве. В это время произошла революция.

Каневский был призван в Красную Армию, где продолжал соблюдать еврейские традиции и шаббат, за что подвергался наказаниям. Был проведён сквозь строй. Сумев демобилизоваться и осознав после ареста и годичного заключения, что учить Тору и учить ей других коммунисты ему не дадут, перебрался в Польшу. Первая книга Каневского под названием Шаарей твуна («Ворота понимания») была написана в Белостоке. Она произвела такое впечатление на Хазон Иша, что последний посватал за Каневского свою младшую сестру Мириам, даже не встречаясь с женихом.

В 1927 Яаков Исраэль вступил в брак. Он был главой ешивы в Пинске, а затем, в 1934, покинул Польшу и отправился в Палестину. С момента прибытия и до самой смерти рав больше никогда не покидал Землю Израиля, поселившись в Бней-Браке. Когда в 1985 году он скончался, похороны посетили около 150 000 человек.

Сын Яакова Исраэля — рав Хаим Каневский. Также у него есть дочь, живущая в Бней-Браке.

Труды 
 Шаарей твуна («Ворота понимания»)
 Келот Яаков («Общины Яакова») — главный труд жизни

Ссылки 
 Рабби Яаков Исраэль Каневский — Стайплер
 Biography The Steipler
 OU Biography
 The Steipler Gaon, Zt’l 25th Av 5760, His Fifteenth Yahrtzeit
 We Knew The Steipler Gaon, zt’l 23rd Av 5760, His Fifteenth Yahrtzeit

Раввины по алфавиту
Ахароним
Раввины Советского Союза
Раввины Израиля
Персоналии по алфавиту